Obryte est le nom :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina d'Obryte, dans le powiat de Pułtusk
 du village d'Obryte, chef-lieu de cette gmina
 du village d'Obryte, dans le powiat d'Ostrów Mazowiecka